Шумово — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Башкатовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к югу от реки Каменки (левый приток Оки), на расстоянии примерно 21 километров (по прямой) к западу от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 203 метра над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Мценского района